Копертаун има више значења:
 Копертаун (Њујорк)
 Копертаун (Пенсилванија)
 Копертаун (Северна Дакота)